Combier peut faire référence à :

Patronyme 
 Charles Combier (1819-1888), ingénieur et homme politique français ;
 Simon Combier (1798-1884), homme politique français ;
 Jean Combier (1891-1968), photographe et éditeur de cartes postales français.

Autres 
 Combier, établissement spécialisé dans la fabrication d'apéritifs et sirops de fruits.
 Combier, habitant de la Vallée de Joux, en Suisse.

Homonymie de patronyme